Чейз, Чейс ( ) — английская фамилия.

Носители фамилии 
 Чейз, Билл (1934—1974) — американский джазовый трубач.
 Чейз, Джамарр (род. 2000) — игрок в американский футбол.
 Чейз, Джеймс Хедли (настоящее имя Рене Брабазон Реймонд; 1906—1985) — английский детективный писатель.
 Чейз, Дэвид (род. 1945) — американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер, известный по созданию «Клана Сопрано».
 Чейз, Дэйви (род. 1990) — американская актриса.
 Чейз, Илка (1900—1978) — американская актриса.
 Чейз, Кален — американский рок-музыкант.
 Чейз, Лиз (1950—2018) — зимбабвийская хоккеистка на траве.
 Чейз, Лоретта (род. 1949) — автор романтических романов.
 Чейз, Лючия (1907—1986) — американская балерина, соосновательница Американского театра балета.
 Чейз, Марк (род. 1951) — английский ботаник американского происхождения.
 Чейз, Марта Коул (1927—2003) — американский генетик.
 Чейз, Мэри Эгнес (1869—1963) — американский ботаник-самоучка, агростолог.
 Чейз, Мэри Энн (более известна как Грейс Ли Уитни; 1930—2015) — американская актриса.
 Чейз, Мэри Элен (1887—1973) — американский писатель, учёный и педагог.
 Чейз, Ричард (1950—1980) — американский серийный убийца.
 Чейз, Салмон Портленд (1808—1873) — американский государственный деятель.
 Чейз, Стюарт (1888—1985) — американский экономист. 
 Чейз, Уилл (род. 1972) — американский актёр и певец.
 Чейз, Уильям (1849—1916) — американский художник.
 Чейз, Чарли (род. 1987) — американская модель и порноактриса.
 Чейз, Чеви (род. 1943) — американский комедийный киноактёр.
 Чейз, Чемпион Спелдинг (1820—1898) — американский политик, 1-й генеральный прокурор Небраски; 17-й, 19-й и 21-й мэр Омахи.

Персонажи 
 Роберт Чейз — один из главных персонажей американского телесериала «Доктор Хаус».
 Чейз — персонаж произведений Терри Гудкайнда.
 Виктория Чейз — персонаж в игре «Life is strange».
 Аннабет Чейз — один из главных персонажей серий «Перси Джексон и Олимпийцы» и «Герои Олимпа».
 Корделия Чейз — одна из главных героинь телесериала «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффа «Ангел».

Топонимы

См. также 
 
  () — названия легкоатлетической и конноспортивной дисциплин.
 Эксперимент Херши — Чейз — эксперимент в биологии, доказавший нахождение генетической информации в ДНК.

Примечания